Arica eller Arıca kan syfta på:

 Arica (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Chile 

 Provincia de Arica – en provins i regionen Región de Arica y Parinacota
 Arica (kommun), Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica, 
 Arica, regionhuvudort, Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica,

Colombia 

 Puerto Arica – en kommun i departementet Amazonas

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar